Radnor Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 Radnor (canton), en , au Québec.

États-Unis 
 Radnor Township du comté de Peoria dans l'Illinois.
  du comté de Delaware dans l'Ohio.
 Radnor Township du comté de Delaware en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships